Talento peut désigner :
 Fiat Talento, la version à empattement court du Fiat Ducato.
 Fiat Talento II, la deuxième version de ce dernier.
 Talento, un vin effervescent italien.
 Tarento ou , de l'anglais talent, utilisé pour parler des personnalités qui apparaissent régulièrement à la télévision, à la radio et dans d'autres médias de masse au Japon.
 Talento Bilingüe de Houston (TBH), théâtre bilingue anglais-espagnol situé à Houston.